

Patronyme 
Bordenave est un nom de famille qui désignait l'habitant d'une ferme ou d'une métairie neuve (borde nave ou bòrda nava en gascon). Il est notamment porté par :
 Bruno Bordenave, un joueur français de rugby à XV né en 1982
 Léon Bordenave, un joueur français de rugby à XV né en 1920
 Toussaint Bordenave (1728-1782), médecin, anatomiste, membre de l'Académie royale des sciences en 1774
 Baptiste Bordenave, futur ingénieur dans les télécommunications, il mène des études en Réseaux & Télécommunications à Roanne.

Homonymie de patronyme
Patronyme occitan